Vladimir Semionovitch Zoubkov - en russe :  et en anglais  (né le  à Moscou en URSS) est un ancien joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 1976, il commence sa carrière avec le HC Spartak Moscou championnat d'URSS. En 1981, il signe au CSKA Moscou avec qui il remporte sept titres nationaux consécutifs. Il est choisi en 1988 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il part ensuite en France. Il a porté les couleurs d'Amiens, Chamonix en Ligue Magnus et Nantes et Cholet en Division 1. Il met un terme à sa carrière en 2000.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 61 reprises (un but) de 1981 à 1984.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977|| Spartak Moscou|| URSS|| 31|| 5|| 5|| 10|| 26|| || || || || 
|- 
| 1977-1978||Spartak Moscou|| URSS|| 24|| 2|| || 2|| 22|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Spartak Moscou|| URSS|| 42|| 2|| 7|| 9|| 44|| || || || || 
|- 
| 1979-1980|| Spartak Moscou|| URSS|| 32|| 0|| 6|| 6|| 16|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Spartak Moscou|| URSS|| 38|| 8|| 7|| 15|| 20|| || || || || 
|- 
| 1981-1982|| CSKA Moscou|| URSS|| 44|| 5|| 4|| 9|| 20|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| CSKA Moscou|| URSS|| 29|| 2|| 3|| 5|| 24|| || || || || 
|- 
| 1983-1984|| CSKA Moscou|| URSS|| 20|| 3|| 3|| 6|| 0|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| CSKA Moscou|| URSS|| 28|| 6|| 3|| 9|| 12|| || || || || 
|- 
| 1985-1986|| CSKA Moscou|| URSS|| 39|| 1|| 6|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS|| 33|| 3|| 1|| 4|| 10|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS|| 48|| 7|| 3|| 10|| 13|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Amiens|| Ligue Magnus|| 41|| 15|| 40|| 55|| 37|| || || || || 
|- 
| 1989-1990|| Amiens || Ligue Magnus || 35|| 9|| 20|| 29|| 20|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Amiens|| Ligue Magnus|| 28|| 8|| 8|| 16|| 165|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1991-1992|| Chamonix || Ligue Magnus|| 34|| 15|| 19|| 34|| 43|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Chamonix || Ligue Magnus|| 33|| 10|| 22|| 32|| 12|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Chamonix || Ligue Magnus|| 24|| 6|| 14|| 20|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1994-1995|| Amiens || Ligue Magnus|| 28|| 7|| 14|| 21|| 4|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|- 
| 1995-1996|| Amiens|| Ligue Magnus|| 28|| 5|| 8|| 13|| 4|| 7|| 0|| 3|| 3|| 27 
|-
| 1996-1997|| Nantes || Division 1 || 27|| 5|| 14|| 19|| 8|| || || || || 
|- 
| 1997-1998||Nantes || Division 1 ||- || 3|| 9|| 12|| || || || || || 
|-
| 1998-1999||Cholet || Division 1 ||- || 8|| 9|| 17|| || || || || || 
|-
| 1999-2000||Cholet || Division 1 ||

Au niveau international 

|-
| 1981 ||URSS || CC ||2||0||1||1||4||  Médaille d'or
|-
| 1982 ||URSS || CM ||2||0||1||1||0|| Médaille d'or
|-
| 1983 ||URSS || CM ||10||0||4||4||8|| Médaille d'or
|-
| 1984 || URSS || CC || || 0||2||2|| ||  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1958
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Joueur du Hockey Club Choletais
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace